Жерновец (Жёрновец) — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Жерновец — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Жерновец — село в Касторенском районе Курской области.
 Жерновец — село в Троснянском районе Орловской области.

Река 
 Жерновец — река в Орловской области.

См. также 
 Верхний Жерновец
 Нижний Жерновец
 Жёрнов
 Жерновное